Composició d'escacs, posició d'escacs dissenyada i pensada com un repte per solucionar 
 Composició (gramàtica), procediment de formació de noves paraules a partir d'ajuntar dos o més lexemes 
 Composició funcional, aplicació d'una funció al resultat d'una altra
 Art:
 Composició literària
 Composició visual, resultat d'ordenar els elements visuals bàsics de l'obra d'art per a expressar idees i sentiments 
 Composició musical, art que té per objectiu la creació d'obres musicals
 Història:
 Composició (Germanies), multes que es varen haver de pagar al Regne de València i al de Mallorca després de les Germanies.
 Composició química, fórmula química o representació convencional dels elements que formen un compost químic.